«Хожде́ние по му́кам» — советский многосерийный драматический военно-исторический телевизионный художественный фильм 1977 года, снятый режиссёром Василием Ордынским по одноимённой трилогии советского писателя Алексея Николаевича Толстого.

Фильм произведён киностудией «Мосфильм» по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию.

Премьера телесериала состоялась 19 октября 1977 года. Показ серий: 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 октября, 3, 4, 5, 6 ноября.

Сюжет

Телесериал повествует о судьбе  двух сестёр Булавиных (Екатерины и Дарьи) и их возлюбленных (инженера, позже командира Красной армии Ивана Телегина и офицера Вадима Рощина) в годы перед Первой мировой войной, во время неё, в годы Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны, о неизбежных жестокостях классовой борьбы и столкновением противоположных идей: революционного коммунизма и контрреволюционного белого движения.

Список серий 
 1-я серия — Сёстры
 2-я серия — Выбор
 3-я серия — Война
 4-я серия — Четверо
 5-я серия — Разлом
 6-я серия — Телегин
 7-я серия — Катя
 8-я серия — Даша
 9-я серия — Рощин
 10-я серия — Полночь
 11-я серия — Ожидание
 12-я серия — Зарево
 13-я серия — Хмурое утро

В ролях
 Юрий Соломин — Иван Ильич Телегин
 Ирина Алфёрова — Дарья Дмитриевна Булавина-Телегина
 Светлана Пенкина — Екатерина Дмитриевна Булавина-Смоковникова-Рощина
 Михаил Ножкин — Вадим Петрович Рощин
 Вячеслав Езепов — Николай Иванович Смоковников
 Михаил Козаков — Алексей Алексеевич Бессонов
 Анатолий Кацинский — Михаил Иванович, актёр
 Александр Пашутин — Семён Семёнович Говядин
 Инна Гулая — Елизавета Киевна Расторгуева
 Валерий Погорельцев — Александр Иванович Жиров
 Лаймонас Норейка — старик-француз с «грудной жабой» (озвучивает Александр Белявский)
 Владимир Комратов — полковник
 Георгий Бурков — Сергей Сергеевич Сапожков
 Александр Вокач — англичанин, покупающий стулья
Юрий Буцко — тапёр в ресторане (эпизод)

 Александр Лазарев — поручик Жадов
 Сергей Никоненко — Семён Красильников
 Вера Комиссарова — дама в трауре
 Николай Ерёменко мл. — Василий Рублёв
 Роман Хомятов — инженер Струков
 Пётр Любешкин — старик Рублёв
 Лев Дуров — подполковник Тётькин
 Анатолий Борисов — старичок в вагоне
 Юрий Каюров — Владимир Ильич Ленин
 Николай Афанасьев — Дмитрий Степанович Булавин, отец Кати и Даши
 Владимир Гостюхин — Алексей Красильников
 Андрей Юренев — Никанор Юрьевич Куличек (Иван Свищев)
 Татьяна Распутина — Софья Тётькина, жена Тётькина
 Евгений Казаков — генерал Лавр Георгиевич Корнилов
 Николай Горлов — Григорий Ефимович Распутин
 Юрий Цветов — царь Николай II
 Валерий Зотов — Квашин
 Александр Павлов — Гымза
 Александр Чернов — комполка Соколовский
 Михаил Голубович — командарм Иван Лукич Сорокин
 Николай Засухин — Беляков
 Виталий Безруков — Латугин
 Юрий Николаев — моряк Константин Шарыгин
 Светлана Тормахова — Анисья
 Семён Морозов — Михаил Соломин
 Александр Савостьянов — Валерьян Оноли
 Лидия Федосеева-Шукшина — Матрёна Красильникова
 Алексей Крыченков — Нестор Иванович Махно
 Вячеслав Говалло — Семён Никитич Каретников
 Евгений Быкадоров — Митрофан
 Вернер Титце (ГДР) — ландштурмист
 Георгий Светлани — староста Афанасий Афанасьевич
 Ролан Быков — Кузьма Кузьмич
 Георгий Шахет — человек с булавкой-черепом (Борис Викторович Савинков)
 Сергей Яковлев — Мамонт Викторович Дальский
 Алла Богина — мать Вадима Рощина
 Владимир Акимов — Пётр Рощин, отец Вадима Рощина
 Юрий Горобец — генерал Антон Иванович Деникин
 Георгий Соколов — генерал Сергей Леонидович Марков
 Александр Филиппенко — штабс-капитан Василий Теплов
 Эммануил Левин — ротмистр фон Мекке
 Евгений Лазарев — князь Алексей Николаевич Лобанов-Ростовский
 Валерий Еремичев — генерал Иван Павлович Романовский
 Валентин Перкин — генерал Михаил Гордеевич Дроздовский
 Владимир Ферапонтов — генерал Александр Павлович Кутепов
 Константин Григорьев — матрос Чугай
 Владимир Богин — Иван Гора
 Анна Каменкова — Агриппина
 Виктор Волков — Пётр Николаевич Мельшин
 Николай Пеньков — Лев Николаевич Задов
 Зиновий Гердт — Леон Чёрный, анархист
 Готлиб Ронинсон — парикмахер в Екатеринославе
 Любовь Чиркова-Черняева — Маруся
 Николай Сморчков — Мошкин
 Пётр Тимофеев — Семён Михайлович Будённый
 Михаил Владимиров — комиссар Чесноков
 Владимир Козел — генерал Алексей Максимович Каледин
 Игорь Дмитриев — Александр Федорович Керенский
 Борис Клюев — князь Бельский
 Владимир Пицек — боцман
 Геннадий Воропаев
 Станислав Михин — эпизод
 Виктор Борцов — фельдшер на пароходе Александр Шворин — мосье Жано Виллор Кузнецов — Буров Юрий Мочалов — анархист в ресторане Владимир Уан-Зо-Ли — игрок на пиле (в 1-й серии) и шпагоглотатель (4-я серия «Четверо»)
 Клавдия Хабарова — секретарь (5-я серия «Разлом»)
 Сергей Приселков — рабочий на митинге (8-я серия «Даша»)
 Валерий Афанасьев — офицер (4-я серия «Четверо») (нет в титрах)
 Леонид Евтифьев — работник российского посольства в Париже (3-я серия «Война»)

 Литература 
 В. Баранов'' — В романе и в фильме (рец.: к\ф «Хождение по мукам») // Советская культура, 15 ноября 1977

См. также
 Хождение по мукам, фильм, 3 серии, (1957—1959)

Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1977 года
Телесериалы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Драматические телесериалы СССР
Исторические телесериалы СССР
Телесериалы СССР на военную тематику
Телесериалы на русском языке
Экранизации произведений А. Н. Толстого
Фильмы о Первой мировой войне
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы:Персонаж:Семён Будённый
Фильмы:Персонаж:Александр Керенский
Фильмы:Персонаж:Нестор Махно